K65 ou K.65 peut faire référence à :
 Missa brevis no 2 (K.65), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Péritonite, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 65, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres